Broken English (lit. ‘inglés roto’, se refiere a un inglés mezclado o mestizo) es una expresión que se puede referir a:
 Broken English (1979), álbum musical de Marianne Faithfull, y a la canción homónima que le da título;
 Broken English (1981), película estadounidense dirigida por Michie Gleason, sobre un romance interracial;
 Broken English (1987/91), banda de rock británica;
 Broken English (1996), película neozelandesa dirigida por Gregor Nicholas, también sobre un romance interracial;
 «Broken English» (2003), canción de la banda Rise Against, en su álbum Revolutions per Minute;
 Broken English (2007), película estadounidense dirigida por Zoe Cassavetes, sobre un romance entre una estadounidense y un francés;
 Broken English, uno de los sellos discográficos de East West Records.